Le cacouyard est un fromage français principalement produit en Franche-Comté.

Caractéristiques 

Le cacouyard est un fromage à croûte lavée aux arômes de noix provenant de vaches exclusivement montbéliardes. Il se présente sous forme d'une petite tomme de 12 à  de diamètre et une hauteur de 3 à . Son poids net est de 300 grammes minimum. Sa matière grasse est de 28 % sur le produit fini.

Valeurs nutritionnelles 
Valeurs nutritionnelles moyennes du cacouyard

Fabrication 
Le cacouyard est originellement fabriqué avec du lait cru, mais peut désormais se trouver avec du lait pasteurisé. Les autres ingrédients sont des ferments lactiques et des flores de surface, un arôme de noix (0,5 %), de la présure et du sel.

Ce fromage est affiné pendant trois semaines sur des planches d’épicéa. Il est frotté avec de l'alcool de noix dès qu'il est frais.

Récompenses 
Le cacouyard a été récompensé en 2015 par une médaille d'argent au concours général agricole lors du Salon international de l'agriculture organisé par le ministère de l'agriculture et de l'agroalimentaire.

Histoire

Origines de son nom 
Le nom du cacouyard est issu du patois franc-comtois cacouyer. Celui-ci signifie . Le nom de Cacouyard désignait celui qui cacouyait, qui sont aujourd'hui les artisans fromagers.

Origines du fromage 
Le cacouyard a été créé par la famille Philippe en 2005, fromagers basés à Septfontaines.

Ils ont souhaité fabriquer un nouveau produit, le cacouyard a alors nécessité une dizaine d'années d'essai afin d'arriver au produit commercialisé.

Consommation 

Le cacouyard peut être dégusté seul ou incorporé dans un plat. On peut notamment l'incorporer dans des feuilletés ou les déposer sur des tranches de pain qui iront au four.

Marché 

Ce fromage était commercialisé régionalement lors de ses débuts, avant de pouvoir se trouver dans différentes régions de France. Le cacouyard, depuis 2015, se vend à l'international et notamment dans les pays anglo-saxons et aux États-Unis.

Notes et références 

Fromage français